Antica diocesi di Norwich – sede soppressa della Chiesa cattolica
 Diocesi di Norwich – diocesi anglicana nel Regno Unito, continuazione della precedente 
 Diocesi di Norwich – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America